Václav Milík (ur. 1960) – czeski żużlowiec
 Václav Milík (ur. 1993) – czeski żużlowiec